Domäne (von lateinisch dominium über französisch domaine „Herrschaft, Herrschaftsbereich“) steht für:

Landgut:
 Gutshof im Allgemeinen, herrschaftliches landwirtschaftliches Anwesen
 Kammergut, im Eigentum des Landesfürsten stehende größere ländliche Besitzung
 Rittergut, Gutshof, der zu den vom Landesherrn an einen in der Regel adligen Grundherrn verliehenen Besitzungen gehört
 Staatsdomäne, im Eigentum des Staates stehende größere ländliche Besitzung
 Weinbaudomäne, im Eigentum des Staates stehendes größeres Weingut

Wissensmanagement:
 Fachgebiet, Themenbereiche, die Gegenstand einer inhaltlichen Spezialisierung sind
 Wissensgebiet, Gesamtheit des Wissens innerhalb eines Fachbereichs

Wissenschaft:
 Domäne, in der Mathematik ein Synonym zu Definitionsmenge, insbesondere bei linearen Operatoren
 Domäne, gelegentliche Bezeichnung der Orts-, Zeit-, Frequenzräume etc. in einer physikalischen Anwendung, siehe Fourier-Analysis #Anwendungen
 Domäne (Biologie), nach Carl R. Woese die höchste Klassifizierungskategorie von Lebewesen
 Domäne (Histologie), siehe Zellpolarität (apikale und basolaterale Domäne)
 Hochfeld-Domäne (High-field domain) in Halbleitern, auch Böer-Domäne genannt
 Kognitive Domäne, alternative Bezeichnung für das kognitive Modul im Sinne der Kognitionswissenschaften, siehe Modul (Kognitionswissenschaften)
 Problemdomäne, abgrenzbares Problemfeld in der Softwaretechnik
 Proteindomäne, eigenständige Teilstruktur innerhalb der Peptidsequenz eines Proteins
 Sprachdomäne, bestimmter Lebensbereich, in dem eine Sprache verwendet wird
 Weiss-Bezirk, abgegrenzter Bereich gleicher Polarisation beim Magnetismus

Sonstige:
 Domäne Einrichtungsmärkte GmbH & Co. KG
 Internetdomäne, ein zusammenhängender Teilbereich des hierarchischen Domain Name System, siehe Domain (Internet)

Siehe auch:
 Domain
 Domänenfrage